Тулча:

 Тулча — город в Румынии, в исторической области Добруджа, административный центр жудеца Тулча.
 Тулча — румынский уезд (жудец) в регионе Добруджа в дельте Дуная.